Cruising o Cruisin pueden referirse a:

Concepto 
 Cruising, término inglés que define a la actividad sexual en lugares públicos, como parques, playas o descampados. Siempre con desconocidos, conocidos en el lugar. También se define así a la actividad de los años 50-60 de ir en coche, sin rumbo fijo, para ver y ser visto.

Obras 
Cine y literatura
 Cruising (1970), novela de Gerald Walker.
 Cruising (1980), película protagonizada por Al Pacino.
 Cruising (2008), obra de teatro de Alexandra Edmondson.
Música
 Cruising with Ruben & the Jets (1968), álbum de The Mothers of Invention.
 Cruisin' (1978), álbum de Village People.
 Cruising (1984), canción de Sinitta.
 Cruisin' (1979), canción de Nesmith.
 Cruisin' (1979), canción de Smokey Robinson.
Videojuegos
 Cruis'n (2007), videojuego para Wii.